Boksački klub Pula
 Bridge klub Pula
 Biciklistički klub Pula